Maraton for herrer under Sommer-OL 2020 finder sted den 8. august 2021 i Sapporo Odori Park.

Medaljefordeling

Turneringsformat 
Konkurrencen blev afviklet med samlet start for alle deltagere. Selve maraton-ruten går gennem centrum af Sapporo og starter og slutter i Sapporo Odori Park.

Tidsplan 
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 https://tokyo2020.org/en/
 https://www.iaaf.org/home

Maraton (herrer)